Elster  peut désigner :

Hydrographie
Les rivières , la Noire et la Blanche, deux rivières d'Allemagne.

Toponyme
Bad Elster, une municipalité de Saxe, en Allemagne.
, une petite ville de Saxe-Anhalt, qui fait partie de la municipalité de Zahna-Elster, et qui est le point de confluence de l'Elster Noire dans l'Elbe.
Elbe-Elster, un arrondissement du Brandebourg, en Allemagne.

Patronyme
Botho Henning Elster (1894-1952), général allemand, dont la colonne de près de  s'est rendue, en France en , au cours de sa retraite vers l'Allemagne. 
Jon Elster (né en 1940), philosophe et sociologue norvégien.
Torolf Elster (1911-2006), écrivain et journaliste norvégien, auteur de romans policiers, père de Jon Elster.

Autre
La glaciation de Elster, dite aussi glaciation de Mindel.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

pl:Elstera